Dekanat Wrocław Katedra
 Dekanat Wrocław Krzyki
 Dekanat Wrocław południe
 Dekanat Wrocław północ I (Osobowice)
 Dekanat Wrocław północ II (Sępolno)
 Dekanat Wrocław północ III (Psie Pole)
 Dekanat Wrocław Śródmieście
 Dekanat Wrocław wschód
 Dekanat Wrocław zachód (Leśnica)
 Dekanat Wrocław zachód I (Kozanów)
 Dekanat Wrocław – prawosławny dekanat w diecezji wrocławsko-szczecińskiej